Il singolare del Bank Austria Tennis Trophy 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Horst Skoff era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Glenn Layendecker.

Paul Annacone ha battuto in finale 6–7, 6–4, 6–1, 2–6, 6–3  Kelly Evernden.

Teste di serie

  Jay Berger (quarti di finale)
  Thomas Muster (semifinali)
  Horst Skoff (secondo turno)
  Paolo Canè (secondo turno)

 Goran Prpić (secondo turno) 
 Jordi Arrese (primo turno) 
 Anders Järryd (quarti di finale) 
 Goran Ivanišević (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 1989